Bucknall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Bucknall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent